Muhammad IV ben Ismail, rei musulmà de la dinastia nassarita de Granada (1235-?)
 Muhammad IV al-Mustansir, emir hàfsida successor del seu avi Abu-Faris el 1434 
 Muhammad IV al-Hadi (Tunis, 1855 - Palau de Dermech, 1906), bei de Tunis de la dinastia husaynita de Tunísia (1902 -1906)